Балой:

 Балой — небольшой чеченский тейп.
 Балой, Фелипе (род. 1981) — панамский футболист.